Cómpeta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cómpeta (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Cómpeta (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar